Nejc Volarič, slovenski hokejist, * 21. november 1987, Jesenice.

Volarič večji del kariere je igral izmenjaje za HK Acroni Jesenice in HK Kranjska Gora.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
|
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.49
|
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 7
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki